

Населені пункти та їхні частини

 Дзьвежно — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзьвежно — село в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Дзьвежно — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Дзьвежно — осада в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки